Шарафутдин Абдулгалимович Кульбаков (Шаафутдин Кульбаков;  1849—?) — член Государственной Думы II созыва от Уфимской губернии.

Башкир, инородческий учитель, председатель волостного суда, принадлежал к магометанскому союзу, конституционный демократ.

Биография 
Родился в 1849 году.

Из Златоустовского уезда Уфимской губернии. Сын чиновника.

Образование среднее. Окончил Оренбургский кадетский корпус (по другим данным киргизскую учительскую школу в Оренбурге).

Землевладелец Уфимской губернии (30 десятин в вотчинном владении). Имел дом и водяную мельницу.

Был председателем волостного суда и гласным Златоустовского уездного земства. Член партии «Ит-тифак эль-муслимин». В 1907 году был избран депутатом Думы. Входил в Конституционно-демократическую фракцию и Мусульманскую фракцию. Членом думских комиссий не был, с думской трибуны не выступал.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Первые парламентарии от Уфимской и Оренбургской губерний
 КУЛЬБАКОВ Шарафутдин Абдулгалимович

Исламские политики
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены партии Иттифак аль-Муслимин